Влади́мир Покро́вский: 
 Покровский, Владимир Алексеевич (1871—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Владимир Валерьевич (род. 1948) — советский и российский писатель-фантаст, сценарист и научный журналист.
 Покровский, Владимир Владимирович (1911—1978) — советский инженер-механик-технолог и конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Покровский, Владимир Ильич (в монашестве Иона; 1888—1925) — епископ Русской православной церкви за границей, епископ Ханькоуский, викарий Пекинской епархии.
 Покровский, Владимир Корнильевич (1843—1913) — статский советник, предприниматель, общественный деятель, городской голова Челябинска.
 Покровский, Владимир Николаевич (1863—1924) — русский архитектор.
 Покровский, Владимир Павлович (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Покровский, Владимир Петрович (1928—1987) — Герой Социалистического Труда.